Kurkowo peut désigner en Pologne :
 Kurkowo, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie
 Kurkowo, village du powiat de Chojnice, dans la voïvodie de Poméranie